Weissert oder Weißert ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Weissert (1912–1996), österreichischer Ornithologe
 Caecilie Weissert (* 1967), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Ernst Weißert (1905–1981), deutscher Waldorflehrer
 Matthias Weißert (1932–2021), deutscher Pädagoge, Theaterautor und Schriftsteller
 Otto Weissert (1903–1969), deutscher Theaterdirektor

Siehe auch:
 Weisser